Grabo steht für
 Grabo (Jessen), Ortsteil der Stadt Jessen, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt 
 Grabo (Lutherstadt Wittenberg), Ortsteil der Stadt Wittenberg, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt

Grabo ist Familienname:
 Wolfgang Grabo (* 1935), deutscher Radsportler

Siehe auch:
 Grabow